Danny Ward (1990), Engels voetballer
 Danny Ward (1993), Welsh voetballer
 Danny Ward (rugbyspeler), speelde onder meer voor Leeds Rhinos